Miss Cipro, (Μις Κύπρος), è un concorso di bellezza femminile che si tiene annualmente a Cipro dal 1956. Attualmente il nome ufficiale del concorso è Star Cipro (Σταρ Κύπρος). Oltre al titolo di Miss Cipro vengono assegnati ogni anno anche i titoli di Star Cipro, Miss Carlsberg e Miss Mediterranean. Le vincitrici dell'evento rappresenteranno il proprio paese a Miss Universo (Star Cipro) e Miss Mondo (Miss Cipro).

Albo d'oro

 SK = Star Cipro
 MK = Miss Cipro

 MC = Miss Carlsberg
 MM = Miss Mediterranean

Voci correlate
Miss Star Hellas

Altri progetti

Collegamenti esterni

Cipro
Cultura di Cipro